Премия «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в кино вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с 2003 года.

Список лауреатов и номинантов

2000-е

2010-е 
{| class="wikitable" width="1000px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="10px"|Год
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фотография лауреата
! width="200px"|Актриса
! width="300px"|Фильм
! Роль
|-
| rowspan=3 align="center"|2011
| rowspan=3 align="center"|9-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Аньорка Штрехель
| style="background:#EEDD82"|«Край»| style="background:#EEDD82"|Эльза
|-
| • Оксана Фандера
| «Про любоff»
| Лада
|-
| • Екатерина Климова
| «Мы из будущего 2»
| Нина
|-
| rowspan=3 align="center"|2012| rowspan=3 align="center"|10-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Ксения Раппопорт
| style="background:#EEDD82"|«2 дня»
| style="background:#EEDD82"|Маша
|-
| • Оксана Фандера
| «Огни притона»
| Люба
|-
| • Надежда Маркина
| «Елена»
| Елена
|-
| rowspan=3 align="center"|2013
| rowspan=3 align="center"|11-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Анна Михалкова
| style="background:#EEDD82"|«Любовь с акцентом»| style="background:#EEDD82"|Хельга
|-
| • Рената Литвинова
| «Последняя сказка Риты»
| Таня
|-
| • Роза Хайруллина
| «Орда»
| ханша Тайдула
|-
| rowspan=3 align="center"|2014| rowspan=3 align="center"|12-я| rowspan=6 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Елена Лядова
| style="background:#EEDD82"|«Географ глобус пропил»
| style="background:#EEDD82"|Надя
|-
| • Светлана Иванова
| «Легенда № 17»
| Ирина
|-
| • Юлия Александрова
| «Горько!»
| Наташа
|-
| rowspan=3 align="center"|2015
| rowspan=3 align="center"|13-я
| style="background:#EEDD82"|★ Елена Лядова
| style="background:#EEDD82"|«Левиафан»| style="background:#EEDD82"|Лилия Петровна Сергеева
|-
| • Дарья Мороз
| «Дурак»
| Маша
|-
| • Юлия Пересильд
| «Weekend»
| Инга
|-
| rowspan=3 align="center"|2016| rowspan=3 align="center"|14-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Юлия Пересильд
| style="background:#EEDD82"|«Битва за Севастополь»
| style="background:#EEDD82"|Людмила Павличенко
|-
| • Мария Аронова
| «Батальонъ»
| Мария Бочкарёва
|-
| • Рената Литвинова
| «Про Любовь»
| лектор
|-
| rowspan=3 align="center"|2017
| rowspan=3 align="center"|15-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Юлия Высоцкая
| style="background:#EEDD82"|«Рай»| style="background:#EEDD82"|Ольга
|-
| • Виктория Исакова
| «Ученик»
| Елена Львовна Краснова
|-
| • Ксения Раппопорт
| «Дама Пик»
| Софья Майер
|-
| rowspan=3 align="center"|2018| rowspan=3 align="center"|16-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Ирина Горбачёва
| style="background:#EEDD82"|«Аритмия»
| style="background:#EEDD82"|Катя
|-
| • Алиса Фрейндлих
| «Большой»
| Галина Михайловна Белецкая
|-
| • Марина Неёлова
| «Карп отмороженный»
| Елена Михайловна
|-
| rowspan=3 align="center"|2019
| rowspan=3 align="center"|17-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Аглая Тарасова
| style="background:#EEDD82"|«Лёд»'| style="background:#EEDD82"|Надежда Лапшина|-
| • Марта Козлова
| «Война Анны»
| Анна
|-
| • Алёна Чехова
| «Прощаться не будем»
| Маша
|}

 2020-е 

 Лидеры среди лауреатов 

 2 премии 

 Ксения Раппопорт (2009 - Юрьев день, 2012 - 2 дня) - 3 номинации
 Анна Михалкова (2007 - Связь, 2013 - Любовь с акцентом) - 4 номинации
 Елена Лядова (2014 - Географ глобус пропил, 2015 - Левиафан) - 2 номинации

 Лидеры среди номинантов 

 4 номинации 

 Рената Литвинова (2004 - Небо. Самолёт. Девушка, 2007 - Мне не больно, 2013 - Последняя сказка Риты, 2016 - Про Любовь)
 Анна Михалкова (2005 - Свои, 2007 - Связь, 2013 - Любовь с акцентом, 2022 - Дело) - 2 премии

 3 номинации 

 Чулпан Хаматова (2006 - Гарпастум, 2009 - Бумажный солдат, 2010 - Событие)
 Ксения Раппопорт (2009 - Юрьев день, 2012 - 2 дня, 2017 - Дама Пик) - 2 премии
 Юлия Высоцкая (2003 - Дом дураков, 2017 - Рай, 2021 - Дорогие товарищи!) - 1 премия
 Ирина Старшенбаум (2020 - Т-34, 2022 - Общага, 2023 - Здоровый человек) - 1 премия

 2 номинации 

 Оксана Фандера (2011 - Про любоff, 2012 - Огни притона)
 Елена Лядова (2014 - Географ глобус пропил, 2015 - Левиафан) - 2 премии
 Дарья Мороз (2009 - Живи и помни, 2015 - Дурак)
 Юлия Пересильд (2015 - Weekend, 2016 - Битва за Севастополь) - 1 премия
 Алиса Фрейндлих (2006 - На Верхней Масловке, 2018 - Большой)
 Стася Милославская (2020 - Бык, 2021 - Стрельцов)
 Мария Аронова (2016 - Батальонъ, 2022 - Пара из будущего') - 1 премия''

Примечания

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую женскую роль
 Кинонаграда MTV Russia за лучшую женскую роль

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»
Списки актрис
Награды актрисам